Bojongsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bojongsari, Kebumen, by, 
 Bojongsari, Banyumas, by, 
 Bojongsari, Purbalingga, by, 
 Kecamatan Bojongsari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bojongsari, Indramayu, by, 
 Bojongsari, Bandung, by, 
 Bojongsari, Bekasi, by, 
 Bojongsari, Karawang, 
 Bojongsari, Brebes, by, 
 Bojongsari, Sukabumi, by, 
 Bojongsari, Pangandaran, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar